Список станцій Українських залізниць

Г